Scholander ist der Familienname folgender Personen:

 Fredrik Wilhelm Scholander (1816–1881), schwedischer Architekt
 Per Fredrik Scholander (1905–1980), schwedischer Biologe

Sonstiges:
 Scholander Island, Insel der Biscoe-Inseln, Antarktis